Le detentrici del titolo erano Andreja Klepač e Sílvia Soler Espinosa ma la Soler Espinosa ha deciso di non partecipare. La Klepač ha fatto coppia con Lara Arruabarrena perdendo al primo turno contro Chuang Chia-jung e Chen Liang.

In finale Julia Görges e Lucie Hradecká hanno sconfitto Chuang e Liang per 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Katarina Srebotnik /  Elena Vesnina (primo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)

  Chan Hao-ching /  Casey Dellacqua (quarti di finale)
  Julia Görges /  Lucie Hradecká (campionesse)

Wildcard 

  Lauren Davis /  Alison Riske (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
Connecticut Open 2015